Tomás Frías ist der Name folgender Personen:

* Tomás Frías Ametller (1804–1884), bolivianischer Politiker, Staatspräsident 1872 bis 1873 und 1874 bis 1876

Tomás Frías bezeichnet:
Provinz Tomás Frías, Provinz in Bolivien
Universidad Autónoma Tomás Frías, Universität von Potosí, Bolivien